John Townshend kan syfta på:

* Sir John Townshend (död 1603), engelsk politiker
 Lord John Townshend (1757–1833), brittisk politiker
 John Townshend, 4:e markis Townshend (1798–1863), brittisk peer och marinofficer
 John Townshend, 5:e markis Townshend  (1831–1899), brittisk peer och politiker
 John Townshend, 6:e markis Townshend (1866–1921), brittisk peer
 John Townshend, 2:e viscount Sydney (1764–1831), brittisk peer
 John Townshend, 1:e earl Sydney (1805–1890), brittisk peer och politiker

Se även 
 John Townsend